Чемпионат Египта по футболу 1976/1977 — 21-й чемпионат Египта, проходивший с 3 сентября 1976 года по 6 июня 1977 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1976/1977 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1976/1977 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1977 год в Египте
Спорт в Египте в 1976 году